Тамньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 45 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 367,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тамньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тамньє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тамньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тамньє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь